Джон Бошан (; около 1400 — между 9 и 19 апреля 1475) — английский аристократ, 1-й барон Бошан из Поуика с 1447 года, кавалер ордена Подвязки. Участвовал в Столетней войне, на раннем этапе Войн Алой и Белой розы находился в окружении короля Генриха VI, но не примкнул ни к одной из сражавшихся сторон. После того, как угасла старшая ветвь Бошанов, претендовал на титул графа Уорика. В 1450—1452 годах был лордом-казначеем Англии, в 1457—1460 — управляющим королевского двора.

Биография 
Джон де Бошан принадлежал к младшей ветви знатного рода, представители которого с XII века владели землями в Вустершире (Западная Англия), а с 1267 года носили титул графов Уорик. Джон происходил от брата первого графа Уорика из этой семьи — сэра Уолтера де Бошана. Сын последнего сэр Жиль (умер в 1361) стал первым Бошаном из Поуика — поместья в Вустершире; внук Жиля сэр Уильям (около 1370 — около 1421) служил королям Ричарду II, Генриху IV и Генриху V. В браке Уильяма и Кэтрин Асфлет родились двое сыновей — Уолтер и Джон, будущий барон Бошан из Поуика. Рождение Джона историки датируют примерно 1400 годом.

Семейные владения оказались разделены между Уолтером и его матерью. Джону, не получившему наследство, оставалась только королевская служба. В 1421 году он получил ренту 40 фунтов в год и звание «слуга короля и эсквайр», а в последующие годы находился на континенте, где шла затяжная война. Бошан был капитаном Пон-де-л'Арш (1422—1429), лейтенантом Руанского замка (1429), участвовал в боевых действиях в Мэне и Анжу под началом герцога Бедфорда, заседал в совете при этом вельможе. Примерно в 1430—1432 годах он оказался в окружении юного короля Генриха VI и с этого времени жил в Англии. В 1434 году Бошан получил опеку над поместьем в Вустершире, в 1436—1437 годах его рента выросла до 140 фунтов в год.

Новые перспективы открылись перед Джоном в 1439 году, когда умер его дальний родственник Ричард де Бошан, 13-й граф Уорик. Джон стал одним из опекунов малолетнего 14-го графа и начал в союзе с кузеном, Ричардом Ботилье, укреплять собственное влияние в Вустершире и Уорикшире, переманивая на свою сторону людей из графской свиты. Его положение упрочилось благодаря назначению констеблем Рудланского замка, хранителем Динского леса, мастером над королевскими лошадьми. Кроме того, Бошан стал одним из опекунов королевских колледжей в Итоне и Кембридже. В 1445 году он стал кавалером ордена Подвязки и примерно тогда же получил отцовские владения с центрами в Поуике (Вустершир) и Олчестере (Уорикшир). Когда умер Генри Бошан (1446), сэр Джон заявил о своих претензиях на графский титул и, хотя права дочери и сестёр покойного выглядели заметно более весомыми, добился от родни внушительного отступного. Король сделал его констеблем Глостерского замка и судьёй Южного Уэльса. Наконец, 2 мая 1447 года Бошан занял место в палате лордов как барон Бошан из Поуика.

Кризис 1450 года, приведший к смещению и гибели некоторых советников Генриха VI, Бошана не коснулся (возможно, в силу его непричастности к территориальным уступкам на континенте и благодаря большому влиянию в двух графствах). Напротив: сэра Джона назначили лордом-казначеем вместо убитого повстанцами Джеймса Файнса. На этом посту он, по-видимому, не вёл самостоятельную политику, подчиняясь решениям парламента и отдельных королевских советников. В целом деятельность Бошана была признана удовлетворительной; уйдя с должности 15 апреля 1452 года, он получил вознаграждение в 400 фунтов, а позже достаточно легко добился компенсации из казны личных расходов, составивших 528 фунтов. Барон остался в ближайшем окружении короля, но при этом старался не связывать себя с главным фаворитом монарха — Эдмундом Бофортом, герцогом Сомерсетом, который в те годы начал конфликтовать с герцогом Ричардом Йоркским. 21 февраля 1455 года Бошан был официально включён в состав Королевского совета. Если этого добился Сомерсет, чтобы привлечь барона на свою сторону, то он не достиг поставленной цели: сэр Джон не принял участие в первой битве при Сент-Олбансе 22 мая того же года, где йоркисты убили герцога и захватили короля в плен.

Это сражение стало началом Войн Алой и Белой розы между двумя аристократическими группировками. Один из источников причисляет Бошана к сторонникам Ланкастеров, но единственным основанием для этого является тот факт, что барон постоянно находился при Генрихе VI, а в 1457 году даже стал управляющим королевским двором. Известно, что сэр Джон заседал в Совете и в капитуле ордена Подвязки в том числе зимой 1460—1461 годов, когда монарх находился под охраной йоркистов, и что в конце 1460 года он потерял пост управляющего двором, но зато получил назад опеку над королевскими колледжами. Это говорит о том, что сторонники Йорков не считали барона своим врагом. В 1462 году новый король, Эдуард IV из Йоркской династии, даровал Бошану полное помилование. Вскоре сэр Джон был освобождён от службы из-за своих преклонных лет.

Барон умер между 9 и 19 апреля 1475 года. К тому времени он давно отказался от участия в политике, уступив место сыну. Тело сэра Джона похоронили в доминиканской церкви в Вустере.

Семья 
Джон Бошан женился не позже 1434 года на Маргарет Феррерс, дочери Эдмунда Феррерса, 5-го барона Феррерса из Чартли, и Хелен де ла Рош. В этом браке родился единственный сын Ричард (около 1435—1502/03), ставший вторым бароном Бошаном из Поуика.

Предки 

</center>

Примечания

Литература 
 
 

Бароны Бошан
Бошаны
Военные деятели Столетней войны
Бароны Англии XV века